2 miejscowości w Polsce: 
 Bolechowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Czerwonak 
 Bolechowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów

Zobacz też: Bolechowo-Osiedle, Bolechów, Jezioro Bolechowskie